Отто ван Веен (известен также, как Октавиус Вениус и Отто Ван Вен; ; 1556, Лейден — 1629, Брюссель) — фламандский художник, гравёр, книжный иллюстратор. Представитель маньеризма.

Известен также, как учитель Питера Пауля Рубенса, творчество которого предвосхищало искусство знаменитого ученика.

Биография 
Отец будущего художника был бургомистром и семья была обеспеченной.
До 1572 г. учился в Лейдене у Исаака-Клааса ван Сваненбурга (1537—1624). Известно, что в октябре 1572 года католическая семья ван Веена перебралась жить в Антверпен, а затем в Ахен и Льеж, где он учился в мастерских Доминика Лампсониуса и Жана де Раме (Реми). Лампсониус знал латынь, имел университетское образование и четыре года работал секретарём у кардинала Реджинальда Поула в Кентербери, в Англии. Стремление иметь хорошее образование и познания в живописи и искусстве, в целом, привело О. ван Веена к желанию посетить папский Рим, куда он отправился в 1575 г.

В Риме О. ван Веен познакомился с Федерико Цуккаро. Итальянское искусство оказало заметное влияние на его стиль. В 1583, по дороге в Льеж, он побывал в Мюнхене и Кёльне. Работал при дворах императора Рудольфа II и герцога Баварии Вильгельма V.

В 1585 становится придворным художником герцога Пармского Алессандро Фарнезе и поселился в Брюсселе. После смерти А. Фарнезе в 1592 г. О. ван Веен переехал в Антверпен, где в следующем году стал мастером гильдии Святого Луки. В 1594—1600 он берёт в ученики, а затем помощники Рубенса. Рубенс испытал сильное влияние О. ван Веена.

В 1599 О. ван Веен руководит украшением города по случаю торжественного въезда в город эрцгерцога Альбрехта VII Австрийского и Изабеллы Клары Евгении.

В 1602 он становится деканом гильдии Святого Луки. Через десять лет он переезжает в Брюссель, где получает должность руководителя (хранителя) монетного двора, а в 1620 г. вступает в гильдию живописцев-католиков.

На протяжении всей своей карьеры официального художника О. ван Веен писал религиозные алтарные картины (которые находятся ныне в соборе и церквах Антверпена, часовне мэрии, в музеях Антверпена и Брюсселя, а также в Лувре), создал ряд гравюр, в основном, на эмблематические сюжеты (подготовительные эскизы маслом и в гризайльной технике хранятся в музеях Руана, Лилля, Дуэ, а также в Лувре).

Автор аллегорических книжных иллюстраций.

В своих работах стремился освободиться от маньеризма и тяготел к поискам романистов своего времени.

Портреты

Избранные картины

Примечания

Литература 
 Сборник "Питер Пауль Рубенс. Письма, документы, суждения современников «, автор-составитель Егорова К. С. М,» Искусство ", 1977
 Елена Матвеева «Фламандская живопись XVII века». Издательство «Белый город». — 2008. — 127 c. ISBN 978-5-7793-1472-5
 Belkin, Kristin Lohse: Rubens . Phaidon Press, 1998. ISBN 0-7148-3412-7 .
 Bertini, Giuseppe «Otto van Veen, Cosimo Masi and the Art Market in Antwerp at the End of the Sixteenth Century .» Burlington Magazine vol. 140, no. 1139. (Feb. 1998), pp. 119—120.
 Montone, Tina, "" Dolci ire, dolci sdegni, e dolci paci ': The Role of the Italian Collaborator in the Making of Otto Vaenius’s Amorum Emblemata, "in Alison Adams and Marleen van der Weij, Emblems of the Low Countries: A Book Historical Perspective . Glasgow Emblem Studies, vol. 8. Glasgow: University of Glasgow, 2003. p.47.
 Rijksmuseum Amsterdam, Otto van Veen’s Batavians defeating the Roman (sic)
 Van de Velde, Carl "Veen [Vaenius; Venius], Otto van " Grove Art Online . Oxford University Press, [accessed 18 May 2007].

Ссылки 
 Otto van Veen 
 Книга аллегорических гравюр Отто Вена 

Фламандские живописцы барокко
Художники по алфавиту
Художники Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Художники маньеризма
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)
Придворные художники
Художники-портретисты Нидерландов
Гравёры Нидерландов
Художники-иллюстраторы Нидерландов
Питер Пауль Рубенс
Авторы эмблематических книг